Lazarus (Bijbel), Bijbels persoon
 Gelijkenis van de rijke man en Lazarus (in het Evangelie van Lucas)
 Lazarus (hackersgroep), een beruchte groep computercriminelen die actief is sinds 2009
 Lazarus (Hacride), een muziekalbum uit 2009
 Lazarus (musical), een musical geschreven door David Bowie, in première gegaan in 2015
 Lazarus (single), een single van David Bowie uit 2016
 Lazarus (software), een cross-platform-RAD-programma
 Lazarus (Travie McCoy), een muziekalbum uit 2010
 Lazarus (warenhuis), Voormalige Amerikaanse warenhuisketen
 Lazarus (2021), Amerikaanse film uit 2021
 LAZARUS (film), Nederlandse film van Gonzalo Fernandez
 LAZARUS (theater), een Vlaams theatergezelschap
 Gustav Lazarus, Duits componist
 Richard Lazarus, een Amerikaanse psycholoog
 Team Lazarus, een autosportteam dat onder meer aan de GP2 Series heeft deelgenomen